Хоккейный турнир зимних Олимпийских игр 1972 проходил в Саппоро, Япония. В 12-й раз были разыграны медали Олимпиады в соревнованиях по хоккею. Игры проходили на двух аренах Макоманай и Цукисаму Гимназиум.

Впервые Олимпийский турнир по хоккею не имел статуса чемпионата мира.

Сборную СССР в последний раз тренировали Аркадий Чернышёв и Анатолий Тарасов.

Сборная Канады, впервые с 1920 года, не участвовала в турнире, так как 4 января 1970 года министр здравоохранения Канады Джон Манро официально объявил, что Канада отказывается от участия во всех международных хоккейных соревнованиях в ответ на возражение Международной федерации хоккея с шайбой разрешению на участие профессиональных игроков.

Хоккеист сборной США  Марк Хоу (сын легендарного  Горди Хоу) стал, и остаётся до сих пор, самым молодым участником олимпийских хоккейных турниров — дебютировал на играх 1972 года в возрасте 16 лет 253 дней.

Регламент 
На турнир были допущены 6 команд Дивизиона А, 5 сильнейших команд Дивизиона В, согласно результатам на ЧМ-1971 и хозяева Игр — команда Японии.
На первом этапе проводился предварительный турнир. После этого было разыграно два турнира за 1 — 6 места и 7 — 11 места.
Из-за отказа команды ГДР, команда СССР как действующий Олимпийский чемпион сразу попала в шестёрку сильнейших. Кроме хоккеистов ГДР от участия в соревновании отказалась так же сборная Франции.

Турнир

Предварительный раунд

Финальный раунд 
 Турнир за 7-11 места 

 Турнир за 1-6 места 

Итоговая таблица

Олимпийский пьедестал

Составы команд-призёров

Примечания

Ссылки 

1972 год в хоккее
1972
Хоккей с шайбой на зимних Олимпийских играх 1972